Bizimana ist der Familienname folgender Personen:
 Amissi Bizimana, burundischer Fußballspieler
 Augustin Bizimana (1954–um 2000), ruandischer Politiker
 Canesius Bizimana (* 1984), ruandischer Fußballspieler
 Didier Bizimana (* 1975), burundischer Fußballspieler
 Djihad Bizimana (* 1996), burundischer Fußballspieler
 Edouard Bizimana (* 1968), burundischer Diplomat
 Georges Bizimana (* 1965), burundischer Geistlicher, Bischof von Ngozi
 Jean-Damascène Bizimana (* 1973/4), ruandischer Diplomat
 Kassim Bizimana (* 1985), burundischer Fußballspieler